Сте́бель — удлинённый побег высших растений, служащий механической осью, а также выполняющий функцию проводящей и опорной базы для листьев, почек, цветков.

Классификация

По типу ветвления 
 дихотомическое (многоклеточные водоросли, мхи, плауны);
 ложнодихотомическое (сирень, конский каштан);
 моноподиальное (хвойные);
 симподиальное (покрытосеменные).

По расположению относительно уровня почвы 
 надземные;
 подземные.

По степени одревеснения 
 травянистые;
 деревянистые (например, ствол — главный многолетний стебель дерева; стебли кустарников называют стволиками).

По направлению и характеру роста 
 прямостоячие (подсолнечник, тополь, астра, береза, яблоня, кукуруза);
 лежачие (стелющиеся) — стебли лежат на поверхности почвы, не укореняясь (тыква, арбуз, вербейник монетчатый);
 приподнимающиеся (восходящие) — нижняя часть стебля лежит на поверхности почвы, а верхняя поднимается вертикально (сабельник);
 ползучие — стебли стелются по земле и укореняются благодаря образованию в узлах придаточных корней (будра плющевидная, плауны, клевер ползучий, плющ, земляника);
 цепляющиеся (лазящие) — прикрепляются к опоре с помощью усиков (горох, огурец, виноград);
 вьющиеся — тонкие стебли, обвивающие опору (луносемянник, вьюнок, хмель).

По форме поперечного сечения 
 округлые;
 сплюснутые (опунция);
 трёх- (осока), четырёх- (крапива), многогранные (гранистые) (многие кактусы);
 ребристые;
 крылатые — стебли, у которых по острым граням тянутся плоские травянистые выросты (чина лесная) или низбегающие на стебель основания листьев (окопник лекарственный).
 бороздчатые.

Ветвление стебля 
Это процесс образования побегов нового годичного прироста из почек на побегах прошлого года.

Примечания

Литература 
 
 
 

Побег